Lomonosov je ruské příjmení a název objektů pojmenovaných po jeho nositelích. Jméno je odvozeno od rostliny plamének, rusky lomonos ().

Osoby 

 Jurij Lomonosov (1876—1952) — ruský železniční inženýr
 Michail Lomonosov (1711—1765) — ruský vědec světového významu
 Olga Lomonosovová (*1978) — ruská a ukrajinská herečka
 Sergej Lomonosov (1799—1857) — ruský diplomat
 Vasilij Lomonosov (1896—1939) — pracovník sovětských tajných služeb
 Vladimir Lomonosov (1928—1999) — sovětský státní a politický činitel

Místní názvy 

 Lomonosov (město) — ruské město pojmenované po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosove — vesnice na Krymu pojmenovaná po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovo (Archangelská oblast) — vesnice v Archangelské oblasti pojmenovaná po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovo (Baškorstán) — vesnice v Baškortostánu pojmenovaná po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovova ulice — ulice v Petrohradu pojmenovaná po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovský prospekt — prospekt v Moskvě pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovův hřbet — oceánský hřbet kontinentální kůry v Severním ledovém oceánu pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovův most — most v Petrohradu pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovův poloostrov — poloostrov na západním pobřeží Amurského zálivu pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosov (kráter na Marsu) — kráter na Marsu pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosov (kráter na Měsíci) — kráter na Měsíci pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi

Jiné 

 Akademik Lomonosov — ruská plovoucí jaderná elektrárna
 Michajlo Lomonosov (film) — ruský film z roku 1955 o Michailu Lomonosovovi
 Michajlo Lomonosov (družice) — ruská astronomická družice pojmenovaná po Michailu Lomonosovovi

Související články 

 Lomonosovova univerzita — státní univerzita v Moskvě pojmenovaná po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovové — starobylý ruský šlechtický rod
 Lomonosovův diamantový důl — největší naleziště diamantů v Rusku pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovův jev — astronomický optický jev pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Lomonosovův proud — studený proud v Atlantském oceánu pojmenovaný po Michailu Lomonosovovi
 Zlatá Lomonosovova medaile — nejvyšší vyznamenání Ruské akademie věd

Ruská příjmení